Война за Коринф (1395) — вооружённый конфликт между Морейским деспотатом с одной стороны и Афинским герцогством и наёмниками Новаррской компании при поддержке графства Кефалинии и Закинфа) с другой. В результате данного столкновения область на северо-востоке Пелопоннеса Коринфия перешла под власть Морейского деспотата.

Предыстория 
После того, как герцог Афин Нерио I Аччайоли в сентябре 1394 года скончался, между его детьми развернулась борьба за его наследство. По завещанию незаконнорожденному сыну Нерио I Антонио он оставлял город Фивы, а своей младшей дочери Франческе всё остальное герцогство. Соей же старшей дочери Бартоломее, которая являлась женой морейского деспота Феодора I Палеолога, он отдал лишь сумму в 9700 дукатов. Именно эту сумму Феодор Палеолог дал скончавшемуся афинскому герцогу когда-то для гашения долга перед венецианцами. Бартоломея и Феодор были в ярости от такого завещания, так как ещё совсем недавно Нерио обещал в случае своей смерти отдать Бартоломее и её мужу всю Коринфию. Кроме того, Франческа была выдана замуж за графа Кефалинии и Закинфа Карло I Токко, и на этой почве могло образоваться сильное латинское государство.

Феодор стал собирать силы, которые стали комплектоваться также и из албанских поселенцев, кому Феодор отдавал земли в обмен на военную службу. Но начало войны пришлось ненадолго отложить. После самовольного бегства морейского деспота из ставки османского султана Баязида, Пелопоннес подвергся страшному турецкому нашествию. Весной 1395 года османское войско вторглось на территорию Морейского деспотата и страшно разграбило провинцию Аркадия. Но ядро деспотата — Лакония со столицей деспотата Мистрой осталась не тронутой, так как в то время османы обратили своё внимание на сосредоточение внушительных сил крестоносцев на венгерско-османской границе. Теперь, когда Феодору более ничего не угрожало со стороны грозных соседей, он решил отправиться на войну с латинянами.

Боевые действия 
Феодор собрал армию, к которой примкнули турецкие солдаты Южной Греции. Всего под его началом собралось около 20 000 солдат. С такой армией он во 2-й половине 1395 года выступил против войска противника и сразился с ним при Коринфе. В произошедшем сражении он был разбит и отступил. Но уже вскоре один из начальников византийской армии в Морее, некий Димитрий Рауль разгромил основные силы новаррцев при Лентарионе и пленил главнокомандующего войсками Новаррской компании Педро Сан-Суперана. Феодор вновь подступил к Коринфу. Без военной поддержки со стороны ахейцев латиняне не могли выбить византийцев из захваченных земель. В руках Карла I Токко на Пелопоннесе остались лишь несколько укреплённых пунктов. Один итальянский историк возвращаясь домой из Афин сообщал, что ворота Мегары были закрыты, так как власти города боялись, как бы шпионы деспота Феодора не проникли бы в город. Дорога до Коринфа вся кишела турецкими мародёрами из армии Феодора, а под Коринфом он едва избежал засады, которую Бартоломея устроила на свою сестру Франческу, которая в то время путешествовала из Мегар в Кефалинию.

В итоге к концу 1395 года видя что Коринф не стоит того, Карл I Токко уступил Феодору сам город Коринф вместе с его цитаделью Аркокоринф. Кроме того, Венецианская республика предложила выкупить Педро Сан-Суперана за 50 000 золотых слитков. Такой шаг обоснован тем, что Венецианская республика хотела усилить своё влияние на Ахейское княжество. Феодор I согласился на данный шаг и тем самым серьёзно пополнил свою казну.

Последствия 
После этой победы Морейского деспотата во владении Феодора I оказалась большая часть Пелопоннеса, где он теперь владел Лаконией, Аркадией, Коринфией и большей части Аргоской провинцией. Но несмотря на это, он так и не избавился от грозного Османского государства, чья армия вновь напала на земли деспотата в сентябре 1396 года.

Примечания

Литература 
 
 

Войны Византии
Войны XIV века
Морейский деспотат
1395 год